IV. György grúz király (1191–1223)
 IV. György brit király (1762–1830)